Le bouffon du roi était un personnage comique attaché à un roi ou à un seigneur. Le terme a aussi été utilisé pour : 
 Le Bouffon du roi, un film français de Gérard Bourgeois sorti en 1909
 Le Bouffon du roi, un film américain de Melvin Frank et Norman Panama sorti en~1955

Homonymie de titre